Blendenreihe bezeichnet
Blendenreihe (Optik), Gesamtheit möglicher Blendeneinstellungen eines Objektivs, sortiert von der größten zur kleinsten Blendenöffnung
Blendenreihe (Fotografie), Folge von Aufnahmen, bei der die Blende stufenweise verändert, die effektive Belichtung durch Anpassen der Belichtungszeit jedoch konstant gehalten wird.